Mirabelo ima više značenja:
 Mirabelo (Kuneo)
 Mirabelo (Ferara)
 Mirabelo (Lodi)
 Mirabelo (Peskara)
 Mirabelo (Vareze)